

Geografia

Austria 
 Rosenau – frazione di Seewalchen am Attersee, comune nel distretto di Vöcklabruck (Alta Austria)
 Rosenau am Hengstpaß – comune nel distretto di Kirchdorf an der Krems (Alta Austria)
 Rosenau Dorf – frazione di Zwettl-Niederösterreich, città nel distretto di Zwettl (Bassa Austria)
 Rosenau Schloss – frazione di Zwettl-Niederösterreich, città nel distretto di Zwettl (Bassa Austria)

Francia 
 Rosenau – comune nel dipartimento dell'Alto Reno (Alsazia-Champagne-Ardenne-Lorena)

Germania 
 Augsburg-Rosenauviertel – quartiere di Augusta, città nel distretto della Svevia (Baviera)
 Rosenau – comune nel circondario di Potsdam-Mittelmark (Brandeburgo)
 Rosenau – frazione di Engelskirchen, comune nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Rosenau – quartiere di Norimberga, città nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Rosenau – frazione di Rödental, città nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)
 Castello di Rosenau – castello situato a Rödental

Lettonia 
 Rosenau – antico nome tedesco del comune di Zilupe (Letgallia)

Polonia 
 Rosenau – antico nome tedesco di Różana, frazione del comune di Mieroszów nel distretto di Wałbrzych (Bassa Slesia)

Repubblica Ceca 
 Rosenau unter dem Radhoscht – antico nome tedesco di Rožnov pod Radhoštěm, città nel distretto di Vsetín (Zlín)

Romania 
 Rosenau – antico nome tedesco di Râșnov, città nel distretto di Brașov (Transilvania)

Russia 
 Rosenau – antico quartiere della città di Königsberg, oggi Kaliningrad (Kaliningrad)

Slovacchia 
 Rosenau – antico nome tedesco di Rožňava, città nel distretto di Rožňava (Košice)